Saguaro je původně název kaktusu Saguaro (Carnegia gigantea). Dále se název Saguaro používá pro:

 Saguaro National Park – národní park zřízený na ochranu těchto kaktusů
 Saguaro Lake – jezero v USA
 Saguaro (nápoj) – značka minerální vody
 Saguaro (Palm OS) – operační systém pro Palm aplikace.